Das Reinert Open 2014 war ein ITF-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Versmold. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 30. Juni bis 6. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Versmold